Aotus ist der wissenschaftliche Name zweier Gattungen aus dem Bereich der Lebewesen:
 die Primatengattung der Nachtaffen
 die Gattung Aotus (Schmetterlingsblütler)